Cecilia Wallin och liknande namn kan syfta på:

 Cecilia Wallin (författare), född 1972, svensk författare
 Cissi Wallin, född 1985, svensk bloggare, skådespelare, programledare, skribent och författare.